SMS Moltke bedeutet:

 SMS Moltke (1877), eine deutsche Kreuzerfregatte
 SMS Moltke (1910), ein deutscher Schlachtkreuzer der Moltke-Klasse